Сенас () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Арль, кантон Салон-де-Прованс-1.

Площадь коммуны — 30,61 км², население — 6127 человек (2006) с тенденцией к росту: 6770 человек (2012), плотность населения — 221,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 6661 человек, а в 2012 году — 6770 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 4222 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3080 были экономически активными, 1142 — неактивными (показатель активности 73,0%, в 1999 году — 67,9%). Из 3080 активных трудоспособных жителей работали 2661 человек (1450 мужчин и 1211 женщин), 419 числились безработными (179 мужчин и 240 женщин). Среди 1142 трудоспособных неактивных граждан 290 были учениками либо студентами, 397 — пенсионерами, а ещё 455 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 2604 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 6601,0 человек. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 501,5 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Сенас